Otón IV (ca. 1400 - 1 de junio de 1446), conocido como "el Cojo" (), fue un príncipe alemán de la casa de Welf, hijo de Bernardo I de Brunswick-Luneburgo y de su esposa Margarita de Sajonia-Wittenberg. Desde 1434 fue, conjuntamente con su hermano menor  Federico II el Piadoso, duque de Brunswick-Luneburgo y príncipe de Luneburgo hasta su muerte. Luego Federico II siguió como gobernante de Luneburgo en solitario.

Biografía 

Otón era el hijo mayor del duque Bernardo I de Brunswick-Luneburgo y de su esposa Margarita de Sajonia-Wittenberg.

En 1434, a la muerte de su padre, heredó sus títulos, asumiendo la regencia del Principado de Luneburgo en corregencia con su hermano Federico II el Piadoso. Su reinado conjunto se caracterizó por importantes obras de ampliación del castillo de Celle y por numerosas reformas encaminadas a mejorar las condiciones de los campesinos en us confrontaciones con los terratenientes. Murió en 1446, sin herederos, dejando el principado a su hermano Federico.

Matrimonio y descendencia 
En 1425 Otón IV se casó con Isabel de Eberstein (antes de 1415-1468). El matrimonio solo tuvo una hija.

Ascendenciaa

Bibliografía 

 Christa Geckler: Die Celler Herzöge – Leben und Wirken 1371–1705. Georg Ströher, Celle 1986

Enlaces externos 

Príncipes de Luneburgo del siglo XV (casa de Welf)
Duques de Brunswick-Luneburgo del siglo XV (casa de Welf)